Острова́ Шума́гина (, ) — группа островов в восточной части Алеутской гряды в штате Аляска, США.

К островам Шумагина относятся: Унга, Нагай, Попова, Коровина, Большой Конюжий, Малый Конюжий, Семёнова и 14 более мелких островов. Общая площадь — 1192,369 км².

Замечены Витусом Берингом во время его Первой Камчатской экспедиции (1728) и исследованы 29 августа 1741 года Второй Камчатской экспедицией. Названы в честь умершего от цинги и похороненного там матроса Никиты Шумагина из команды Витуса Беринга.

Уступлены Россией США по Договору о продаже Аляски (1867).

Примечания 

Острова Аляски